Матю́шкино — деревня в Опочецком районе Псковской области России.

Входит в состав Варыгинской волости.

География 
Расположена в 19 км к северу от города Опочка на реке Исса.

Население  

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 164 жителя..

История 
Первые упоминания о Матюшкине как сельце относятся к XVI веку, эти земли значатся за "Захарием, за Ондреевым сыном Неклюдова".

В XVIII веке устроителями села были дворяне Бедренские. В 80-е годы XVIII века Матюшкино переходит к Иллариону Матвеевичу Голенищеву-Кутузову, генерал-поручику, отцу Михаила Илларионовича Кутузова. В 1795 году его дочь Дарья построила на свои средства новую церковь во имя Святителя Николая.

С 1995 до 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Матюшкинской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района